10-й чемпионат Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 25 сентября по 2 октября 1977 года в четырёх городах Финляндии с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная СССР.

Команды-участницы 
 Финляндия — страна-организатор;
 СССР, Польша, Югославия, Румыния, Болгария — по итогам чемпионата Европы 1975 года;
 Франция, Чехословакия, ГДР, Нидерланды, Венгрия, Италия — по итогам квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
12 финалистов чемпионата Европы на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Хельсинки 

 25 сентября: Финляндия — Венгрия 3:1 (15:13, 11:15, 15:4, 15:11); Италия — Румыния 3:2 (14:16, 15:12, 8:15, 15:8, 15:11); Югославия — Франция 3:1 (14:16, 15:10, 15:4, 15:7).
 26 сентября: Румыния — Франция 3:0 (15:8, 15:7, 15:3); Венгрия — Югославия 3:0 (15:7, 16:14, 15:6); Италия — Финляндия 3:2 (15:13, 10:15, 15:13, 9:15, 15:8).
 27 сентября: Румыния — Югославия 3:1 (15:13, 14:16, 15:10, 15:4); Франция — Финляндия 3:2 (15:7, 10:15, 21:19, 12:15, 15:11); Венгрия — Италия 3:2 (5:15, 15:8, 10:15, 15:1, 15:10).
 28 сентября: Франция — Италия 3:1 (11:15, 15:9, 15:12, 15:7); Югославия — Финляндия 3:0 (15:13, 15:6, 15:13); Румыния — Венгрия 3:1 (15:5, 15:9, 10:15, 15:7).
 29 сентября: Италия — Югославия 3:0 (15:8, 15:4, 15:6); Венгрия — Франция 3:0 (15:13, 15:11, 15:8); Румыния — Финляндия 3:0 (15:9, 15:8, 15:13).

Группа В 
Тампере 

 25 сентября: Польша — СССР 3:1 (16:14, 15:11, 6:15, 15:13); Чехословакия — ГДР 3:1 (15:10, 4:15, 16:14, 15:6); Болгария — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:11, 15:8).
 26 сентября: Чехословакия — Нидерланды 3:1 (15:13, 15:3, 14:16, 15:7); СССР — Болгария 3:0 (15:10, 15:7, 15:11); ГДР — Польша 3:2 (15:11, 15:3, 13:15, 14:16, 15:11).
 27 сентября: Чехословакия — Болгария 3:2 (16:14, 12:15, 11:15, 18:16, 15:13); Польша — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:0, 15:10); СССР — ГДР 3:0 (15:2, 15:3, 15:11).
 28 сентября: ГДР — Нидерланды 3:1 (10:15, 15:10, 15:5, 15:2); Польша — Болгария 3:0 (15:2, 15:5, 15:9); СССР — Чехословакия 3:1 (13:15, 15:6, 16:14, 15:5).
 29 сентября: Болгария — ГДР 3:0 (21:19, 15:11, 15:8); СССР — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:5, 15:5); Польша — Чехословакия 3:1 (12:15, 15:7, 15:5, 15:3).

Плей-офф 
Хельсинки/Оулу/Турку

Полуфинал за 1—4 места 
1 октября. Хельсинки
 Польша — Румыния 3:1 (15:8, 16:18, 15:8, 15:5)
 СССР — Венгрия 3:0 (15:0, 15:12, 15:6)

Полуфинал за 5—8 места 
1 октября. Оулу
 Болгария — Италия 3:0 (15:7, 15:11, 15:6)
 Чехословакия — Югославия 3:0 (15:5, 16:14, 16:14)

Полуфинал за 9—12 места 
1 октября. Турку
 Франция — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:10, 15:8)
 ГДР — Финляндия 3:0 (15:9, 15:8, 15:6)

Матч за 11-е место 
2 октября. Турку
 Финляндия — Нидерланды 3:1 (15:1, 15:4, 8:15, 16:14).

Матч за 9-е место 
2 октября. Турку
 ГДР — Франция 3:1 (15:7, 9:15, 15:9, 15:5)

Матч за 7-е место 
2 октября. Оулу
 Югославия — Италия 3:0 (15:11, 15:13, 15:10)

Матч за 5-е место 
2 октября. Оулу
 Болгария — Чехословакия 3:0 (15:13, 15:5, 16:14)

Матч за 3-е место 
2 октября. Хельсинки
 Румыния — Венгрия 3:0 (15:9, 15:13, 15:9)

Финал 
2 октября. Хельсинки
 СССР — Польша 3:1 (8:15, 15:9, 15:13, 15:9)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Владимир Кондра, Вячеслав Зайцев, Анатолий Полищук, Владимир Чернышёв, Александр Савин, Вильяр Лоор, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Павел Селиванов, Олег Молибога, Фёдор Лащёнов, Валерий Кривов. Главный тренер — Вячеслав Платонов.

 : Бронислав Бебель, Рышард Босек, Марек Цяшкевич, Веслав Чая, Веслав Гавловский, Мацей Ярош, Марек Карбаж, Владислав Кустра, Лешек Моленда, Влодзимеж Садальский, Влодзимеж Стефаньский, Томаш Вуйтович. Тренер — Ежи Вельч.

 .

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1977 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1977 году
Сентябрь 1977 года
Октябрь 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году
Чемпионаты Европы в Финляндии